Милорава — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Милорава, Николай Гуджуевич (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Милорава, Хатуна Ильинична (род. 1972) — грузинский театральный режиссёр.